Een bepaald soort register van een pijporgel, zie: Mixtuur (orgelregister)
Een voormalig programma van de Vlaamse radiozender Klara, zie: Mixtuur (radioprogramma)